Krätze ist

 Krätze, eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Hautkrankheit Scabies oder Acarodermatitis
 Krätze (Metallurgie), Abfallprodukt bei der Produktion von Metallschmelzen
 Rückentrage in Süddeutschland
 Korb (Behälter) in Süddeutschland
 Krätze, ein Ortsteil der Gemeinde Uetze in der Region Hannover